

Medicina

ipertensione del cavo pleurico, condizione patologica caratterizzata da aumento della pressione del liquido pleurico
ipertensione endocranica, condizione patologica caratterizzata da aumento della pressione del liquido cefalo-rachidiano
ipertensione oculare, condizione patologica caratterizza da aumento della pressione oculare

Ipertensione arteriosa 

ipertensione sistemica – condizione patologica caratterizzata da aumento della pressione arteriosa sistolica e/o diastolica nel circolo sistemico
ipertensione arteriosa essenziale – ipertensione sistemica senza causa specifica identificabile
ipertensione arteriosa secondaria – ipertensione sistemica provocata da altra patologia
ipertensione polmonare – condizione patologica caratterizzata da aumento della pressione arteriosa sistolica e/o diastolica nel circolo polmonare

Ipertensione venosa 

 Ipertensione portale
 ipertensione venosa – condizione patologica caratterizzata da aumento della pressione venosa

Musica

Ipertensione – album di Roberto Vecchioni